hrabstwo Hyde (ang. Hyde County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Hyde (ang. Hyde County) w USA, w stanie Dakota Południowa